Лука́ку — прізвище.

Відомі особи 
 Джордан Лукаку (нар. 1994) — бельгійський футболіст, лівий захисник італійського клубу «Лаціо» і національної збірної Бельгії.
 Ромелу Лукаку (нар. 1993) — бельгійський футболіст, брат Джордана Лукаку.